Цвекло може да се отнася за:

 Захарно цвекло
 Кръмно цвекло
 Червено цвекло